Pointe Blanche peut désigner :
 la pointe Blanche, un sommet des Alpes françaises, quadripoint de communes dans le département de  Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 la pointe Blanche, un sommet des Alpes pennines, à la frontière entre l'Italie et la Suisse ;
 la pointe Blanche, un îlot proche de Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
 Pointe-Blanche, une agglomération a Saint-Martin (Pays-Bas) ;
 Pointe blanche, un roman de la série Alex Rider écrite par Anthony Horowitz.